

Geografia 
 Balaguer – comune spagnolo della Catalogna

Persone 
 Miguel Juan Balaguer (1597-1663) – vescovo cattolico spagnolo
 Joaquín Balaguer (1906-2002) – avvocato, scrittore e politico dominicano
 Josemaría Escrivá de Balaguer (1902-1975) – santo e presbitero spagnolo
 Víctor Balaguer (1824-1901) – scrittore, giornalista e politico spagnolo